La gran duquesa María Vladímirovna Románova, (Мария Владимировна Романова, en ruso) es un miembro de la dinastía Románov y proclamada gran duquesa de Rusia. Desde la muerte de su padre en 1992, María Vladímirovna se ha autoproclamado emperatriz y autócrata de toda Rusia, si bien sus reclamaciones al trono son discutidas por otros miembros de la dinastía. María Vladímirovna es dos veces tataranieta (sus abuelos paternos Cirilo Vladímirovich y Victoria Melita eran primos) de Alejandro II de Rusia, el antepenúltimo emperador ruso. Para los realistas legitimistas es María I de Rusia.

Biografía

Antepasados 

María de Rusia nació en 1953 en Madrid, donde residían sus padres, el gran duque Vladimiro Kirílovich de Rusia (jefe de la casa imperial de Rusia) y la princesa Leonida Gueórguievna Bagratión (hija del jefe de la casa real de Georgia).

El gran duque Vladimiro era hijo del gran duque Cirilo (primo de Nicolás II de Rusia) y la princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha. Por línea materna es nieta del príncipe Jorge Bagratión de Mukhrani y su mujer, Helena Złotnicka. La familia materna de María Vladímirovna desciende de los antiguos reyes de Georgia, que perdieron su corona con la anexión de sus territorios por el Imperio ruso a principios del siglo XIX.

Educación 

María Vladímirovna vive a caballo entre Francia y España (no pudo viajar a Rusia hasta la disolución de la Unión Soviética a principios de los años 90). Habla español, francés, ruso e inglés, aunque también puede leer y hablar alemán, italiano y árabe. 

María fue educada en Madrid (en Runnymede College) Y el Instituto Británico de Madrid y París, antes de estudiar historia y literatura rusa en la Universidad de Oxford. 

El 23 de diciembre de 1969, al llegar a su mayoría de edad, realizó un juramento de lealtad a su padre, a Rusia y a mantener las Leyes Fundamentales de Rusia que establecían la sucesión al trono desaparecido. Ocupa una remota posición alrededor del puesto número 150 en la línea de sucesión al trono británico.

Matrimonio

En Dinard contrajo matrimonio civil el 4 de septiembre de 1976 y el 22 de septiembre de 1976 religiosamente en la Capilla Ortodoxa Rusa de Madrid, con el príncipe Francisco Guillermo de Prusia, su primo tercero. El príncipe pertenece a la dinastía Hohenzollern al ser bisnieto del último emperador de Alemania Guillermo y un tataranieto de Victoria I. Francisco Guillermo se convirtió a la fe ortodoxa antes de la boda, tomando el nombre de Michael Pávlovich y recibiendo el título de gran duque de Rusia por parte del padre de María.

La pareja se separó en 1982, un año después del nacimiento de su único hijo Jorge Mijáilovich, a quien su abuelo le concedió el título de gran duque de Rusia, divorciándose el 19 de junio de 1985. Después del divorcio, el príncipe Francisco Guillermo recuperó su nombre y su título prusiano.

Derechos al trono ruso 

María Vladímirovna es un descendiente patrilineal de Alejandro II de Rusia que es también descendiente de línea masculina de Elimar I, conde de Oldenburg. Cuando Vladimiro murió, su hija María afirmó que le sucedió como jefe de la familia imperial rusa, alegando que era la única hija del último dinasta masculino de la casa imperial según las leyes paulinas.  A pesar de que los estatutos de la autodenominada Asociación de la familia Románov, que representa a otros descendientes de la familia, afirman la premisa de que la forma de gobierno de Rusia debe ser determinada democráticamente y que, por tanto, la Asociación y sus miembros se comprometen a no adoptar ninguna posición sobre las demandas al trono imperial. Sus dos presidentes más recientes se han opuesto personalmente a las demandas de María: Nicolás Románovich Románov, príncipe de Rusia, mantuvo sus propias afirmaciones sobre el estatus dinástico y la dirección de la familia Románov, declarando: La aplicación estricta de las leyes paulinas, enmendadas en 1911 a todos los matrimonios de Igual Rango. Ni uno de los emperadores ni los grandes duques de Rusia ha dejado descendientes vivos con derechos incalificables al trono de Rusia. Su hermano menor, el príncipe Demetrio Románovich Románov, también habló sobre las pretensiones de María, incluyendo la emperatriz de jure de toda Rusia, que parece que no hay límites a esta charada. Los partidarios de María Vladímirovna señalan el hecho de que ni Nicolás ni su hermano Demetrio tenían reclamos dinásticos debido al matrimonio morganático de sus padres. 

En 1911, cuando un miembro de la familia de la madre de María Vladímirovna, el príncipe Konstantín Aleksándrovich Bagratión-Mujranski (que perteneció a la casa de Bagrationi que reinó en Georgia hasta su anexión por el Imperio ruso en 1800) se casó con la princesa Tatiana Konstantínova Románova de Rusia en 1911, Nicolás II exigió que renunciara a sus derechos al Trono Imperial. Sin embargo, los padres de María se casaron en 1948, uniéndose una rama de los Románov a los Bagrationi. En la era post-soviética de Georgia, el primado de la Iglesia de Georgia, el patriarca Elías II, pidió la restauración de la monarquía georgiana, atrayendo el interés político en las perspectivas dinásticas del primo hermano de María Vladímirovna, el príncipe David de Bagration-Mukhraneli. 

Después del descubrimiento de los restos del emperador Nicolás II y de su familia en 1991, María Vladímirovna escribió al presidente Borís Yeltsin, en relación con el entierro de los restos, diciendo de sus primos Románovski, a quienes no reconoce como miembros de la casa imperial (incluyendo a los nietos de la hermana de Nicolás II, la gran duquesa Xenia Románova), no tienen el menor derecho a expresar su opinión y sus deseos sobre esta cuestión. Solo pueden orar en la tumba, como cualquier otro ruso, si así lo desean.. A petición de la Iglesia Ortodoxa Rusa, María no reconoció la autenticidad de los restos y se negó a asistir a la ceremonia de reenterramento en 1998.

María espera la restauración de la monarquía algún día y está "lista para responder a la llamada del pueblo". Cuando se la preguntó acerca de la división entre los descendientes Románov, dijo;

. 

En 2002, María se frustró con la lucha interna dentro del movimiento monárquico ruso. Cuando se descubrió que representantes de la Unión de Descendientes de las Familias Nobles, una de las dos asociaciones rivales de la nobleza (la otra más antigua, la Asamblea de la nobleza rusa) distribuían títulos caballerescos y premios de la Orden de San Nicolás sin su aprobación, ella publicó una renuncia firmemente redactada. 

El reconocimiento en marzo de 2013 de su reclamación por el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Cirilo I de Moscú, parece haber atraído más partidarios. En una entrevista, rechazó firmemente las afirmaciones de los otros descendientes de Románov y declaró: Hoy, ninguna de las personas que son descendientes de los Románov son pretendientes al trono ruso, pero en la persona de la gran duquesa María Vladímirovna y su hijo, Jorge, se conserva la sucesión de los Románov, ya no en el trono imperial ruso, sino en la historia misma. (Сегодня никто из лиц, принадлежащих к потомкам Романовых, не претендует на Российский престол. Но в лице Великой княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия сохраняется преемственность Романовых -. Уже не на Российском императорском престоле, а просто в истории). En diciembre de 2013, María Vladímirovna visitó los Estados Unidos a petición de la Iglesia ortodoxa rusa fuera de Rusia, que la recibió con honores y reconocimiento como jefe de la Casa Imperial rusa.

Distinciones honoríficas 
Rusas
  Gran maestre de la Orden de San Andrés.
  Gran maestre de la Orden de Santa Catalina.
  Gran maestre de la Orden de San Alejandro Nevski.
  Gran maestre de la Orden de San Vladimiro. 
  Gran maestre de la Orden del Águila Blanca.
  Gran maestre de la Orden de Santa Ana.
  Gran maestre de la Orden de San Estanislao.

Extranjeras
  Dama gran cruz de la Orden del Águila de Georgia, Casa de Bagration ().
  Dama de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación, Casa de Saboya ().
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, Casa de Saboya ().
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona de Italia, Casa de Saboya ().
  Dama gran cruz de la Orden de la Reina de Saba, Dinastía salomónica ().
  Dama gran cruz de la Orden de San Miguel del Ala, Casa de Braganza ().
  Dama gran cruz de la Orden de Malta ().

Ancestros

Sucesión

Véase también 
 Sucesión al trono de Rusia

Referencias

Bibliografía 
 Nicolas II II, le dernier tsar de Russie de Henri Troyat. 
 Mémoires d'exil de Frédéric Mitterrand . Editorial Robert Laffont, Paris 1997. 
 Chaque matin est une grâce de Léonida Romanov. Editorial JC Lattès, Paris 2000.

Enlaces externos 

 Sitio oficial de la Gran Duquesa María
 Sitio web con fotografías de María Vladímirovna y su familia
 Discusión sobre la sucesión al trono ruso

Nobles de Rusia del siglo XX
Romanov
Grandes maestres de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Andrés
Grandes maestres de la Orden de Santa Ana
Grandes maestres de la Orden de Santa Catalina
Exiliados de la Unión Soviética
Pretendientes al trono de Rusia
Nobles de Rusia del siglo XXI
Damas grandes cruces de la Orden de Malta
Damas de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Damas grandes cruces de la Orden de San Miguel del Ala
Nacidos en Madrid
Maria Vladimirovna